Mannenberg steht für:

 Mannenberg (Ittigen) (688 m), Hügel des Grauholzes in der Gemeinde Ittigen, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Kanton Bern
 Mannenberg (Rudersberg), Dorf der Gemeinde Rudersberg, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Mannenberg (Lied), Jazzkomposition von Abdullah Ibrahim

Siehe auch:
 Ruine Oberer Mannenberg, Burgruine in der Gemeinde Zweisimmen, Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen, Kanton Bern
 Ruine Unterer Mannenberg, Burgruine in der Gemeinde Zweisimmen, Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen, Kanton Bern
 Manenberg, Stadtteil der City of Cape Town Metropolitan Municipality
 Manneberg
 Mannsberg